Дмитровский сельский совет (укр. Дмитрівська сільська рада) — название сельских советов:

 Дмитровский сельский совет — входит в состав Бердянского района Запорожской области.
 Дмитровский сельский совет — входит в состав Великописаревского района Сумской области.
 Дмитровский сельский совет — входит в состав Верхнеднепровского района Днепропетровской области.
 Дмитровский сельский совет — входит в состав Каховского района Херсонской области.
 Дмитровский сельский совет — входит в состав Горишнеплавневского городского совета Полтавской области.
 Дмитровский сельский совет — административно-территориальная единица, расположенная на севере Советского района АР Крым.
 Дмитровский сельский совет — входит в состав Машевского района Полтавской области.
 Дмитровский сельский совет — входит в состав Никопольского района Днепропетровской области.
 Дмитровский сельский совет — входит в состав Богодуховского района Харьковской области.
 Дмитровский сельский совет — входит в состав Петропавловского района Днепропетровской области.
 Дмитровский сельский совет — входит в состав Первомайского района Харьковской области.
 Дмитровский сельский совет — входит в состав Приазовского района Запорожской области.